Рестрикція
Застосування будь-яких обмежень.
Обмеження виробництва, продажу та експорту монополіями з метою одержати монопольно високий прибуток.
Обмеження банками і державою розмірів кредиту з метою стримування інфляції.
Повернення сторонами, які уклали угоду, всього, що отримано ними за угодою, якщо її визнано недійсною.
Рестрикція - в біології - гідроліз дезоксирибонуклеїнової кислоти під дією специфічних ферментів: рестриктаз.

Примітки

Посилання 
 Рестрикція //